Jack russell terrier kan syfta på två besläktade hundraser:

 den lågställda Jack russell terrier
 den högställda Parson russell terrier (tidigare parson jack russell terrier)

Terrier